Scheele, och von Schéele, är efternamn av tyskt ursprung, som förekommer i Sverige och som kan skrivas på flera olika sätt. Den 31 december 2013 var följande antal personer bosatta i Sverige med stavningen
 von Schéele 170
 Schéle 66
 Schéele 35
 von Scheele 26
 Scheele 25
Totalt blir detta 322 personer, varav 196 har adelsprefixet von, och 126 saknar detta.

Personer med efternamnet Scheele eller med varianter av detta namn

 Anita von Schéele (född 1942), socionom och arbetslivskonsult
 Bertil Schéle (1917–1995), företagsledare
 Carl von Schéele, flera personer 
 Carl von Schéele (konstnär) (1797–1873), litograf
 Carl von Schéele (kemist) (1869–1942), ämbetsman
 Carl Wilhelm Scheele (1742–1786), kemist och apotekare
 Charlotte von Schéele (1840–1929), organist, sångpedagog och konstnär
 Frans von Schéele (1853–1931), pedagog och lärare
 Frans Adolf von Schéele (1795–1863), bergmästare, skol- och kommunalman
 Gustaf Albert Schéele (1796–1844), gördelmakare och ciselör
 Götrik von Schéele (1834–1913), militär och hovman
 Hanna von Schéele (1857–1946), målare
 Hans Scheele (1908–1941), tysk löpare
 Johan Mauritz Schéele (1788–1853), litograf
 Knut Henning Gezelius von Schéele (1838–1920), teolog, biskop i Visby stift
 Ludvig Nicolaus von Scheele (1796–1874), dansk statsman
 Märta Schéle (1936–2016), sångerska och sångpedagog
 Peter Schéle (född 1945), journalist och informatör
 Thomas von Scheele (född 1969), bordtennisspelare
 Åke von Schéele (född 1925), militär

Källor

Tyska efternamn
Svenska efternamn